Фонд Бекли — благотворительный фонд, поддерживающий исследования сознания и его модуляции с точки зрения мультидисциплинарной перспективы. Расположен вблизи села Бекли (Оксфордшир, Великобритания). Фонд содействует исследованиям в области науки, здравоохранения, политики и истории методов, используемых для изменения сознания, от медитации к использованию психоактивных веществ. Деятельность Фонда включает направление научно-исследовательских программ, проведение международных семинаров высокого уровня наркополитики, исследования политики и распространения информации для ученых, специалистов здравоохранения, политиков и общественности. Фонд особенно заинтересован в научных исследованиях, имеющих практическое значение для улучшения здоровья и благополучия. Фонд Бекли основан и управляется Амандой Филдинг.

Основные семинары 
 «Наркотики и мозг», Колледж Магдалены, Оксфорд (2002).
 «Роль наркотиков в обществе», Королевское общество (2003).
 «Междисциплинарная перспектива по проблемам алкоголизма и других рекреационных наркотиков», секретариат Кабинета министров, арка Адмиралтейства (2003).
 «Глобальная наркополитика — будущие направления», Вестминстерский дворец (2004).
 Международный семинар по наркополитике, Палата лордов, Вестминстерский дворец (2005).

Ссылки 
 Фонд Бекли
 Beckley Foundation Drug Policy Programme
 Международный консорциум по наркополитике
 Международное общество по изучению наркополитики
 Онлайн-библиотека Фонда Бекли, содержит полнотекстовые работы по изучению наркотиков.

Благотворительные организации Великобритании
Организации, основанные в 1998 году